Dies ist die Liste der Träger des Ordens Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste nach Aufnahmedatum.

„Der Orden Pour le mérite für Wissenschaften und Künste,
 den König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, beraten durch Alexander von Humboldt, am 31. Mai 1842 dem 1740 von Friedrich dem Großen gestifteten Orden Pour le mérite als dessen Friedensklasse für die Verdienste um die Wissenschaften und die Künste hinzugefügt hat,
 der nach dem Ende der Monarchie und einem allgemeinen Ordensverbot im Deutschen Reich mit Genehmigung des Preußischen Staatsministeriums vom 4. März 1924 als eine sich selbst ergänzende Freie Vereinigung von Gelehrten und Künstlern weiter bestehen konnte,
 und der nach 1933 an Neuwahlen gehindert war,
hat sich in der Bundesrepublik Deutschland auf Anregung von Bundespräsident Theodor Heuss mit dem 31. Mai 1952 durch Kooptationen gemäß den Statuten von 1924 wieder ergänzt und erneuert.“
Obwohl kein offizieller Orden der Bundesrepublik Deutschland ist das jeweilige Staatsoberhaupt Protektor des Ordens und gilt der Orden als eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen für Wissenschaft und Kunst.

Liste der Mitglieder

Ordenskanzler 
 1842 Alexander von Humboldt
 1859 Friedrich Carl von Savigny
 1862 Peter Joseph von Cornelius
 1867 August Boeckh, Leopold von Ranke
 1886 Adolph Friedrich Erdmann von Menzel
 1905 Arthur Julius Georg Friedrich von Auwers
 1915 Friedrich Schaper
 1920 Adolf von Harnack
 1930 Max Karl Ernst Ludwig Planck
 1952 Enno Littmann
 1955 Max Hartmann
 1959 Erich Kaufmann
 1963 Percy Ernst Schramm
 1971 Kurt Bittel
 1979 Heinz Maier-Leibnitz
 1984 Helmut Coing
 1992 Hans Georg Zachau
 2005 Horst Albach
 2009 Eberhard Jüngel
 2013 Christiane Nüsslein-Volhard
 2021 Hermann Parzinger

Literatur

Weblinks 
 Website des Ordens Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste

Einzelnachweise 

!Liste
Pour le Merite (Friedensklasse)